Ränni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ränni, Nystad, Egentliga Finland, 
 Ränni (vid Velkua, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Ränni (vid Pakinainen, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar